Fabio Borini (Bentivoglio, 29 maart 1991) is een Italiaans voetballer die voornamelijk als aanvaller speelt. Hij tekende in augustus 2015 een contract tot medio 2019 bij Sunderland. Dat betaalde circa €11.000.000,- voor hem aan Liverpool, dat nog tot circa €2.750.000,- extra in het vooruitzicht kreeg aan eventuele bonussen. Borini debuteerde in 2012 in het Italiaans voetbalelftal.

Sunderland verhuurde Borini in juli 2017 voor een jaar aan AC Milan. Dat ging daarbij de verplichting aan om hem daarna definitief over te nemen.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Borini maakte op 26 februari 2012 zijn debuut in het Italiaanse nationale team, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Hij werd door bondscoach Cesare Prandelli ook opgenomen in de Italiaanse selectie voor Euro 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg de finale bereikte. Daarin verloor La Squadra Azzurra met 4-0 van titelverdediger Spanje. Borini nam met de Italiaanse jeugdploeg (U21) deel aan het Europees kampioenschap 2013 in Israël, waar Jong Italië in de finale met 4-2 verloor van de leeftijdgenoten uit Spanje.

Italiaans voetballer